Сведберг () — шведская фамилия.

 Сведберг, Виктор (род. 1991) — шведский хоккеист.
 Сведберг, Виллиот (род. 2004) — шведский футболист, сын Малин Сведберг.
 Сведберг, Леннарт (1944—1972) — шведский хоккеист.
 Сведберг, Малин (род. 1968) — шведская футболистка, бронзовая призёрка чемпионата мира 1991 года, участница Олимпийских игр 1996 и 2000 годов, мать Виллиота Сведберга.
 Сведберг, Никлас (род. 1989) — шведский хоккеист, вратарь уфимского клуба «Салават Юлаев», выступающего в КХЛ.
 Сведберг, Ричард (род. 1950) — американский социолог.
 Сведберг, Рудольф (1910—1992) — шведский олимпийский чемпион по борьбе.
 Сведберг, Теодор (1884—1971) — шведский учёный, физико-химик. Также сведберг — единица измерения, названная в честь учёного.
 Сведберг, Хайди (род. 1967) — американская актриса
 Сведберг, Ханс (1931—2012) — шведский хоккеист.
 Сведберг, Юнатан (род. 1999) — шведский футболист.

Другое 
 Сведберг — небольшой ударный кратер в области южного полюса на видимой стороне Луны.
 Сведберг — единица измерения времени в седиментационном анализе.